Batio ist der Familienname folgender Personen:
 Michael Angelo Batio (* 1956), US-amerikanischer Rockgitarrist
 Mohamed Youssouf Batio (* 1998), dschibutischer Fußballspieler